Snookerns världsrankingpoäng 2015/2016 är de poäng som de professionella snookerspelarna samlat under snookersäsongen 2015/2016. Tillsammans med snookerns världsrankingpoäng 2014/2015 ligger de till grund för den första världsrankinglistan för säsongen 2016/2017.

Alla siffror i tusentals pund.

Externa länkar
 2015/2016 Official Rankings (Revision One) Pro Snooker Blog
 2015/2016 Official Rankings (Revision Two) Pro Snooker Blog
 2015/2016 Official Rankings (Revision Three) Pro Snooker Blog
 2015/2016 Official Rankings (Revision Four) Pro Snooker Blog
 2015/2016 Official Rankings (Revision Five) Pro Snooker Blog
 2015/2016 Official Rankings (Revision Six) Pro Snooker Blog
 2015/2016 Official Rankings (Revision Seven) Pro Snooker Blog
 2015/2016 Official Rankings (End of Season) Pro Snooker Blog

Snookersäsongen 2015/2016